Bibliothek Deutscher Klassiker (BDK) ist der Name folgender Buchreihen:

 Bibliothek deutscher Klassiker (Reihe, DDR), 1954 bis 1964 Volksverlags Weimar, ab 1964 im Aufbau-Verlag, Berlin, siehe Aufbau-Verlag #1961–1970
 Bibliothek deutscher Klassiker (Reihe, BRD), 1985 bis 2013 im Deutschen Klassiker Verlag, Frankfurt am Main